Les termes siège de Menin ou bataille de Menin peuvent faire référence à l'un de ces évènements, liés à la ville belge de Menin :

 Siège de Menin (1645)  durant la guerre de Trente Ans
 Siège de Menin (1658) durant la guerre franco-espagnole
 Siège de Menin (1706) durant la guerre de Succession d'Espagne
 Siège de Menin (1744)  par Louis XV durant la guerre de Succession d'Autriche : prise de la ville par les troupes françaises ;
 Combat de Menin () au cours de la Guerre de la Première Coalition lors de la Révolution française : prise de la ville par les troupes françaises ;
 Bataille de Menin (1793) également au cours de la Guerre de la Première Coalition lors de la Révolution française.

Homonymie de sièges